Мирко Петровић Његош може бити:

 Мирко Петровић Његош (војвода) (1820—1867), црногорски војвода, отац књаза и краља Николе
 Мирко Петровић Његош (принц) (1879—1918), црногорски принц, други син краља Николе

Види још 
 Мирко Петровић, вишезначна одредница